Wildermuthweg ist der Name von 

 Wildermuthweg (Hannover)
 Wildermuthweg (Stuttgart)